Сіваченко Сергій Миколайович (* 1984) — український поет, журналіст і громадський діяч.
 Сіваченко Григорій Владиславович — капітан запасу ЗСУ, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Сиваченко